Deze hits werden in 2020 538 Favourite op Radio 538.

538 Groep
Muziek in 2020
538 Favourites in 2020